Según el contexto Lox puede hacer referencia a:
Lox - Salmón, especialmente importante en la Ashkenazic (cocina Judía).
LOx - término químico para el oxígeno líquido, que suele ser usado como oxidante en la industria aeroespacial.
LOX - enzima encontrada en células cancerosas.
The Lox - grupo de rap nativos de Yonkers, Nueva York.